Шампионската лига на УЕФА (), е най-важният европейски клубен футболен турнир. До сезон 1992/93 носи името Купа на европейските шампиони (КЕШ, , ECC). Той се смята за един от най-престижните трофеи в световния клубен футбол. Провежда се всяка година от УЕФА. Женските футболни отбори имат отделна Шампионска лига на УЕФА за жени.

Титлата „европейски шампион“ е притежавана от 22 различни клуба. От тях 12 отбора са я печелили повече от веднъж, от които 6 – повече от 3 пъти. Завинаги са печелили купата Реал (Мадрид), Аякс (Амстердам), Байерн (Мюнхен), Милан, Ливърпул и Барселона. Най-много титли има отборът на Реал (Мадрид), който е печелил купата 14 пъти.

История 
Турнирът се провежда за първи път през сезон 1955/56 и е създаден по идея на френския журналист Габриел Ано като надпревара, в която взимат участие победителите в националните първенства на европейските страни. След сезон 1992/93 турнирът е преименуван на Шампионска лига, а от сезон 1997/98 право на участие имат и отбори, подгласници на шампионите в най-титулуваните първенства в Европа. Промяната е направена с цел турнирът да стане „по-вълнуващ“ (въпреки че противно на името на състезанието, повечето от участващите отбори не са шампиони на страните си за предишния сезон). Самите участници в Шампионската лига се разпределят в групи, като през годините броят на тези групи е бил различен.

Най-успешният отбор в турнира е Реал Мадрид, който е печелил купата 14 пъти. След него се нареждат Милан (7 пъти), Ливърпул и Байерн Мюнхен (6 пъти) Барселона (5 пъти), Аякс (4 пъти), Манчестър Юнайтед и Интер (3 пъти). 

В първите 5 години поред от създаването на турнира купата печели Реал (Мадрид), което е рекорд. От 1971 до 1976 г. Аякс (Амстердам) и Байерн (Мюнхен) стават европейски шампиони по 3 пъти поред. Две години поред купата е печелена от пет отбора: Бенфика (Лисабон) и Интер (Милано) през 60-те години на ХХ век, а Ливърпул и Нотингам Форест – от 1977 до 1980 г. Откакто Милан успешно защитава титлата си през 1990 г., до 2017 г. нито един отбор не е успял да спечели титлата в две поредни години. През 2016/17 година Реал (Мадрид) става първият отбор, успял да защити титлата си откакто турнирът е преименуван на Шампионска лига.  През следващия сезон спечелва титлата отново за трети пореден път, което напълно пренаписва историята на турнира. 

По традиция купата на европейските шампиони се дава всяка година на отбора, спечелил финалния мач на турнира. Той има право да задържи трофея в рамките на една година. Ако един отбор спечели турнира три последователни пъти или го спечели общо пет пъти, той има правото да задържи трофея завинаги, като за следващото издание на турнира се изработва нова купа.

Отборите, които са получавали завинаги трофея са:
 Реал Мадрид – след петата победа през 1960 година.
 Аякс Амстердам – спечелил три последователни трофея от 1971 до 1973 година.
 Байерн Мюнхен – спечелил три последователни трофея от 1974 до 1976 година.
 Милан – след петата победа през 1994 година.
 Ливърпул – след петата победа през 2005 година.
 Байерн Мюнхен – след петата победа през 2013 година.
 Барселона – след петата победа през 2015 година.
 Реал Мадрид – след три последователни победи от 2016 до 2018 година.

Клубове от общо 31 страни, членки на УЕФА, са записвали участие в груповата фаза на турнира.

Финали 
Таблицата включва пълен списък с финалите на турнира.

Статистика

Победители в турнира 
Турнирът е печелен от 22 отбора от 10 футболни федерации на 9 държави – две от тях са от Великобритания: Шотландия и Англия: 

Испания – общо 19 пъти
 Реал Мадрид – 14 пъти: 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1966; 1998; 2000; 2002; 2014; 2016; 2017; 2018; 2022 (рекордьор)
 Барселона – 5 пъти: 1992; 2006; 2009; 2011; 2015

Англия – общо 14 пъти
 Ливърпул – 6 пъти: 1977; 1978; 1981; 1984; 2005; 2019
 Манчестър Юнайтед – 3 пъти: 1968; 1999; 2008
 Нотингам Форест – 2 пъти: 1979; 1980
 Челси – 2 пъти: 2012; 2021
 Астън Вила – 1 път: 1982

Италия – общо 12 пъти
 Милан – 7 пъти: 1963; 1969; 1989; 1990; 1994; 2003; 2007
 Интер – 3 пъти: 1964; 1965; 2010
 Ювентус – 2 пъти: 1985; 1996

Германия – общо 8 пъти
 Байерн Мюнхен – 6 пъти: 1974; 1975; 1976; 2001; 2013; 2020
 Хамбургер – 1 път: 1983
 Борусия Дортмунд – 1 път: 1997

Холандия – общо 6 пъти
 Аякс – 4 пъти: 1971; 1972; 1973; 1995
 ПСВ Айндховен – 1 път: 1988
 Фейенорд – 1 път: 1970

Португалия – общо 4 пъти
 Бенфика – 2 пъти: 1961; 1962
 Порто – 2 пъти: 1987; 2004

Шотландия – общо 1 път
 Селтик – 1 път: 1967

Румъния – общо 1 път
 Стяуа Букурещ – 1 път: 1986

Югославия – общо 1 път
 Цървена звезда – 1 път: 1991

Франция – общо 1 път
 Олимпик Марсилия – 1 път: 1993

Класиране по титли 
Отборите са класирани според броя на спечелените шампионски титли и общия брой на участията във финали на турнира (спечелени и загубени). При равенство и по двата показателя подреждането е според общото класиране по спечелени точки и изиграни мачове в турнира за всички времена, дадено в следващия раздел.

 Данните са актуални след края на сезон 2021/22.

Рекорди 
Данните са актуални към 8 март 2023 г.
Таблицата по-долу включва участия във всички етапи на състезанието. Играчите, които все още са активни в Европа, са подчертани с удебелен шрифт.

Най-много мачове в турнира 
 Кристиано Роналдо – 183
 Икер Касияс – 181
 Лионел Меси – 163
 Шави – 157
 Райън Гигс – 151
 Карим Бензема – 147
 Раул  – 144
 Томас Мюлер – 142
 Паоло Малдини – 139
 Серхио Рамос – 137
 Тони Кроос – 136
 Мануел Нойер – 133

Най-много голове в турнира 
Статистика към 8 март 2023 г. 
 Кристиано Роналдо – 140
 Лионел Меси – 129
 Роберт Левандовски – 91
 Карим Бензема – 88
 Раул – 71
 Рууд Ван Нистелроой – 56
 Томас Мюлер – 53
 Тиери Анри – 50
 Алфредо ди Стефано – 49
 Андрий Шевченко – 48
 Златан Ибрахимович – 48

Най-много шампионски титли в турнира 

Информацията е до 2017 г. Към 8 март 2023 г. с по 5 титли са 19 футболисти, от които 6 продължават да играят в Европа: Лука Модрич, Карим Бензема, Тони Кроос, Дани Карвахал, Каземиро и Иско.

Зад кулисите 
Основните приходи от шампионската лига отиват в акционерното дружество за разпределяне на рекламните приходи. Идеята за шампионската лига е точно с тази цел – да се привличат възможно най-много рекламни пари по всички възможни канали и начини. Идеята на Хорст Даслер да контролира парите в световния спорт продължава да живее чрез бившите му мениджъри. „Бащите“ на идеята за шампионската лига – Клаус Хемпел и Юрген Ленц – са именно продукт на Даслер. От своя страна те дълго време са мениджъри във фирмата „International Sport and Leisure“ на Хорст Даслер. 

Правата се държат от акционерното дружество „Highlight Communications AG“, което през 1999 г. купува 80 % от фирмата „Team Holding AG“ на Хемпел и Линц, а през 2010 г. и останалите 20 % от нея. 

За 2012 година, от близо 2 милиарда евро приходи, клубовете от групите си разпределят 1 милиард, 400 млн. отиват за УЕФА за покриване на оперативните разходи, а останалите се разпределят по страните членки на УЕФА.

Вижте също 
 Лига Европа
 Купа на УЕФА
 Суперкупа на УЕФА
 Лига на конференциите

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници